Toto je seznam obcí v departementu Côte-d'Or ve Francii, jichž je celkem 706:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Côte-d'Or